North British steht für:

 North British Railway, britische Eisenbahngesellschaft
 North British Locomotive Company, Lokomotivhersteller in Glasgow